Manco Kapac steht für:

 Manco Kapac (Carrasco), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Provinz Manco Kapac, Provinz im Departamento La Paz, Bolivien

Siehe auch:
 Manco Cápac (Begriffsklärung)